Sévérien est
 un adjectif et un substantif qui désigne un habitant de Civrieux-d'Azergues (Rhône) et de Civrieux (Ain).
 un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Sévérien est un prénom masculin désuet.

Sévérien peut être aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
 Sévérien de Mende ( ?), premier évêque légendaire de Mende dans le Gévaudan, peut être confondu avec Sévérien de Gabala.
 Sévérien d'Albano († vers 305), un des Quatre Saints couronnés d'Albano.
 Sévérien Baranyk († 1941), et Joachim, bienheureux, prêtres basiliens martyrs en Ukraine ; fêtés le 28 juin.

Autres personnages portant ce nom 
 Sévérien de Gabala († après 408), évêque syrien.

Références